Valdeir peut désigner :
Valdeir (né en 1967), Celso Moreira Valdeir, footballeur brésilien ;
Valdeir (né en 1977), Valdeir da Silva Santos, footballeur brésilien.